Stati Uniti d'America
 Mooreland – città della Contea di Henry, Indiana
 Mooreland – città della Contea di Woodward, Oklahoma